Сергей Леонидович Лагун (27 мая 1988, дер. Дерновичи, Верхнедвинский район, Витебская область — 22 апреля 2011, Новополоцк, Витебская область) — спортсмен-инструктор сборной команды Республики Беларусь по тяжёлой атлетике, чемпион мира и Европы среди юниоров, участник Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. Погиб на 23-м году жизни 22 апреля 2011 года в автомобильной катастрофе, с ним находился тяжелоатлет Евгений Жерносек, который выжил в ДТП.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сергей Лагун на сайте IWF
 Профиль на sports-reference.com 
 Утрата. Он не успел за линией жизни

Тяжелоатлеты Белоруссии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные в Верхнедвинском районе